Leftfield — английский электронный дуэт, состоящий из Пола Дейли (Paul Daley) (работал также в проектах The Rivals, A Man Called Adam и Brand New Heavies) и Нила Барнса (Neil Barnes) основанный в 1989 году в Лондоне. Первоначально под именем Leftfield Нил Барнс выпустил сингл «Not Forgotten», но несколько позже к нему присоединился Пол Далей. Под этим псевдонимом группа выпустила два альбома — «Leftism» и «Rhythm & Stealth». Они были одними из первых музыкантов, работавших в стиле прогрессив-хаус с сильными вкраплениями даба и рэгги. Вместе с Orbital, The Prodigy, Underworld и The Chemical Brothers входили в так называемую когорту «электронных супергрупп». С 2000 года группа прекратила всяческую студийную деятельность из-за разногласий между участниками.
В 2015 году они вернулись с альбомом Alternative Light Source.

Дискография

Альбомы 
 1995 — «Leftism» (30 января) — #3 UK
 1999 — «Rhythm and Stealth» (20 сентября) — #1 UK
 2000 — «Stealth Remixes» (29 мая)
 2012 — «Tourism» (live) (англ.)
 2015 — «Alternative Light Source» (8 июня)
 2022 — «This Is What We Do»

Сборники 
 1992 — «Backlog»
 2005 — A Final Hit: Greatest Hits (3 октября) — #10 UK

Синглы 
 1991 — «Not Forgotten»
 1991 — «More Than I Know»
 1992 — «Release the Pressure» с Earl Sixteen
 1992 — «Song of Life» (6 декабря) — #59 UK
 1993 — «Open Up» c John Lydon (7 ноября) — #13 UK
 1995 — «Original» c Toni Halliday (19 марта) — #18 UK
 1995 — «Afro-Left» c Djum Djum (30 июля) — #22 UK
 1996 — «Release the Pressure 1996» c Earl Sixteen и Cheshire Cat с ad-libs by Papa Dee (14 января) — #13 UK
 1999 — «Afrika Shox» с Afrika Bambaataa (12 сентября) — #7 UK
 1999 — «Dusted» с Roots Manuva (5 декабря) — #28 UK
 2000 — «Swords» с Nicole Willis (5 июня)

Саундтреки 
 К фильму Неглубокая могила
 «Shallow Grave» (Feat. Ewan McGregor)
 «Release the Dubs»
 К фильму Хакеры
 «Inspection (Check One)»
 «Open Up» (с John Lydon)
 К видеоигре Wipeout
 «Afro Ride» (с EP диска Afro-Left)
 К фильму 104.9 (An XFM Compilation)
 «Praise»
 К фильму Trainspotting
 «A Final Hit»
 К фильму Trainspotting #2
 «A Final Hit» (Full Length Version)
 К видеоигре Wipeout 2097
 «Afro Ride» (с EP диска Afro-Left)
 К фильму Go
 «Swords» (с участием Nicole Willis) (Original Version)
 К фильму Пляж
 «Snakeblood»
 К фильму Ванильное небо
 «Afrika Shox»
 К фильму Beast Machines
 «Phat Planet»
 К фильму Лара Крофт: Расхитительница гробниц
 «Song of Life» (Fanfare of Life)

Литература 
 Филлипс Д.«Супердиджеи: триумф, крайность и пустота»; Белое Яблоко, 2012, ISBN 978-5-990-37601-4

Ссылки 
 Официальный сайт
 Not Forgotten : the UK Leftfield site
 
 Leftfield — Unofficial Discography
 «Палящие Leftfield», отрывок из книги «Супердиджеи: триумф, крайность и пустота»

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы из Лондона